Eén akker voor God, een roman uit 1933 van Erskine Caldwell
God's Little Acre (film), een film uit 1958 van Anthony Mann